5. Европско првенство у рукомету за жене  одржано је у Данској од 6. децембра до 15. децембра 2002. у организацији ЕХФ. Такмичење се одржавало у Хелсингеу, Орхусу и Фаруму.

На првенству је учествовало 16 репрезентација, које су у предтакмичењу биле подељене у четири групе А, Б, Ц и Д са по 4 екипе. Играло се по једноструком бод систему (свако са сваким по једну утакмицу).

Четвртопласиране екипе нису играле за пласман од 13. до 16. места, него су екипе пласиране према резултатима из предтакмичења.

Три првопласиране екипе из група А и Б формирале су полуфиналну групу 1, а из група Ц и Д групу 2. Играло се као и у предтакмичењу, са разликом што су међусобни резултати екипа из групе пренети у табелу полуфиналних група, тако да те екипе нису поново међусобно играле. У случају истог броја бодова, бољи је победник међусобног сусрета, а ако је и то исто гол-разлика.

Две првопласиране екипе из полуфиналних група унакрсно су играли полуфиналне мечеве (1.1/2.2 и 2.1/1.2). Поражене су играле за треће место, а победнице за прво место, односно за првака Европе.

Трћепласиране екипе из полуфиналних група играле су за 5, а четвртопласиране за 7. место. 

Утакмице за пласман од 9. до 12. места нису се играле, него су екипе пласиране према резултатима из полуфиналних група.

Предтакмичење

Група А - Хелсинге

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови, ГР = гол-разлика

Група Б - Орхус

Табела групе Б

Група Ц - Фарум

Табела групе Ц

Група Д - Орхус

Табела групе Д

Полуфинале групе

Група 1. - Орхус

Табела групе 1.

Група 2 - Фарум

Табела групе 2.

Полуфинале - Орхус

Финални мечеви - Орхус

Коначан пласман

Састав победничке екипе

Види још 
 Европско првенство у рукомету за жене
 Светско првенство у рукомету за жене

Спољашње везе 
 Званични сајт ЕХФ
 Вебсајт ЕП 2002

Европско првенство у рукомету за жене
Рукомет у Данској
Рукомет у 2002.